Beardmore ist der Name von

Personen:
 Andrew Beardmore (* 1980), britischer Trance-DJ und -Produzent, bekannt als Andy Moor
 William Beardmore, 1. Baron Invernairn (1856–1936), schottischer Unternehmer

Orte:
 Beardmore (Kanada), Kleinstadt in der Provinz Ontario
 Beardmore (Australien), Kleinstadt im Bundesstaat Victoria
 Beardmore-Gletscher, nach William Beardmore benannter Gletscher in der Antarktis

Firmen und Produkte:
William Beardmore and Company, von William Beardmore gegründetes Maschinenbauunternehmen und Werft

sonstiges:
 Beardmore-Relikte, Überreste, die in der Nähe von Beardmore (Kanada) gefunden wurden